Вернон-Сентер ():
 Вернон-Сентер — город в округе Блу-Эрт, штат Миннесота, США.
 Вернон-Сентер — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.